Дьюла Бреєр (; , Будапешт — , Братислава) — угорський шахіст, теоретик і журналіст; один з визначних представників гіпермодернізму.
 Йозеф Бреєр (; *15 січня 1842 — †25 липня 1925) — австрійський лікар, друг і наставник Зігмунда Фрейда, засновник катартичного методу психотерапії.

Див. також 
 Броєр